Датская марка:
 Датская марка — административная единица Франкского государства, а затем Королевства Германия
 Датская марка — денежная единица, с 1529 года употреблявшаяся в Королевстве Дания